Galeria Foksal
 Rezydencja Foksal
 Ulica Foksal w Warszawie
 Willa Foksal

Zobacz też